Haida (volk) - Indiaans volk in Noord-Amerika
 Haida (taal) - taal van bovenstaand volk
 Haida (Bohemen) - plaats in Bohemen
 Haida (Röderland) - plaats in de Duitse gemeente Röderland
 Haida (Halsbrücke) - plaats in de Duitse gemeente Halsbrücke